Utah steht für:
 
 Utah, ein Bundesstaat der Vereinigten Staaten von Amerika
 Utah County, ein County im US-Bundesstaat Utah
 Utah Beach, französischer Küstenabschnitt und Operation im Zweiten Weltkrieg
 ein Schlachtschiff der Florida-Klasse, siehe USS Utah (BB-31)
 ein Ort auf der indonesischen Insel Kasiui, siehe Utta (Kasiui)
 Utah Island, eine kleine Insel in Neuseeland

Siehe auch:
 UTA